Michał Kubiak (ur. 1946) – polski rzeźbiarz
 Michał Kubiak (ur. 1988) – polski siatkarz